Московская область
 Флаг Васильевского сельского поселения (Сергиево-Посадский район)
 Флаг Васильевского сельского поселения (Серпуховский район)